Robert Caspary (1818-1887), botaniste allemand, 
 Les cadres de Caspary ou bandes de Caspary, structures présentes dans les plantes 
 Vera Caspary (1899-1987), auteure américaine de roman policier, de pièces de théâtre et de scénarios. 
 Daniel Caspary (né en 1976), député européen allemand